Franciaország
Saint-Sardos, település Lot-et-Garonne megyében
Saint-Sardos, település Tarn-et-Garonne megyében